Скайрайд () — аттракцион-симулятор путешествия, а также — формат кинематографа, имитирующий полёт от первого лица.

Зарождение 
Впервые название было дано аттракциону-панораме  в Чикаго, который был построен в 1933 году для Всемирной выставки по проекту инженера . Это был металлический мост с гигантским пролётом, вдоль которого над живописной лагуной перемещались вагончики с пассажирами (около 5 тысяч пассажиров в час).

Развитие

Аттракционы 
  — путешествие над парком Буш Гарденс (Тампа, штат Флорида), которое позволяет увидеть все достопримечательности парка с высоты птичьего полета.
  — путешествие над бурными реками и Споканскими водопадами (Спокан, штат Вашингтон).

Кинематограф 
В 1994 году аттракцион получил продолжение в жанре кинематографа. Режиссёр Уолтер Шломан снял «Воздушное путешествие по Нью-Йорку» (англ.) — симуляцию полёта над городом на вертолёте. Фильм транслируется в небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг. Длительность ленты — 25 минут. С 1994 по 2001 год демонстрировалась первая версия фильма, роль пилота в которой исполнил Джеймс Духан (Скотти в сериале «Звездный путь»). После терактов 11 сентября авторы на время приостановили сеансы и убрали из фильма «Башни-близнецы». Джеймса Духана заменил в фильме актер Кевин Бэйкон. Новая версия преследует не развлекательные, а образовательные цели.

В 2011 году усовершенствованный аналог американского фильма был снят в Стамбуле — «Skyride Istanbul», который также представляет собой экскурсию-полет по городу на Босфоре с высоты птичьего полета.

В 2015 году появился первый российский фильм в жанре «skyride» — «Полет над Москвой». Лента демонстрируется в 4D- и 5D-кинотеатрах, содержит элементы обзорной экскурсии по городу, позволяет увидеть главные достопримечательности Москвы как с высоты птичьего полета, так и изнутри.

Примечания